Хок:

Фамилии
 Хок, Ганс Генрих (род. 1938) — американский лингвист, индолог и санскритолог.
 Хок, Герман (1870—1960) — немецкий скрипач.
 Хок, Карл фон (1808—1869) — австрийский экономист, автор ряда трудов по политической экономии.
 Хок Лунди (1950—2008) — камбоджийский политик, военный и полицейский.
 Хок Сочетра (род. 1974) — камбоджийский футболист и футбольный тренер.
 Хок, Изабель (род. 1999) — шведская волейболистка, диагональная нападающая.
 Хок, Уинтон (1905—1979) — американский кинооператор.

Топонимы
 Хок — залив в восточной части острова Северный (Новая Зеландия).

Другие значения
 Хок — белое рейнское вино.

См. также 
 Хоук
 Hawk